Ле Тронше́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Ле Тронше (Иль и Вилен) — в департаменте Иль и Вилен.
 Ле Тронше (Сарта) — в департаменте Сарта.

См. также 
 Тронше